Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Kocój – polski etnolog i antropolog kulturowy
 Henryk Kocój – polski historyk